Goritsa (Boergas) - dorp in de Bulgaarse oblast Boergas
 Goritsa (Dobritsj) - dorp in de Bulgaarse oblast Dobritsj
 Goritsa (Targovisjte) - dorp in de Bulgaarse oblast Targovisjte
 Goritsa (Varna) - dorp in de Bulgaarse oblast Varna
 Goritsa (Griekenland) - acheologische site in de Griekse gemeente Volos
 Goritsa Rocks - twee klippen in de Zuidelijke Shetlandeilanden